Foghat – gruppo musicale britannico
 Foghat – primo album dei Foghat
 Foghat – secondo album dei Foghat
 Foghat live – settimo album dei Foghat
 Foghat live II – diciassettesimo album dei Foghat